KH-6 steht für:
 , ISO-3166-2-Code der kambodschanischen Provinz
 KH-6 Lanyard, ein US-amerikanischer optischer Spionagesatellit

KH06